Сібільов () — російське прізвище.

Відомі носії 
 Сібільов Микола Вікентійович (1873—1943) — український вчений, музейник, археолог, дослідник археологічних пам'яток Слобожанщини, Донеччини, Донщини.
 Сібільов Михайло Миколайович (нар. 1944) — радянський та український вчений-правознавець, фахівець у галузі приватного права.